Сергей Сарычев:
 Сарычев, Сергей Илларионович (род. 1958) — советский рок-музыкант, композитор, вокалист и клавишник.
 Сарычев, Сергей Михайлович (род. 1959) — российский политик.